Солер'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 70 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 330,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Солер'є на сайті французького Національного інституту географії
 Солер'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Солер'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Солер'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Солер'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром